Relf ist der Familienname folgender Personen:

 Keith Relf (1943–1976), englischer Musiker und Sänger
 Jane Relf (* 1947), britische Sängerin